Biografies:
 Ana Amo Ramada (València, 1990), futbolista valenciana que juga com a migcampista a l'Aldaia 
 Pablo Amo Aguado (Madrid, 1978), futbolista espanyol que ocupa la posició de defensa
 Héctor Polo del Amo (Madrid, 1979), futbolista i músic madrileny
 Víctor Sánchez del Amo (Madrid, 1976), futbolista espanyol que juga de migcampista
 Miscel·lània: 
 Amo (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Amo (Cària), antiga ciutat de Cària, Àsia Menor
 Amo (Doctor Who), personatge de la sèrie de televisió de ciència-ficció britànica Doctor Who
 AMO (Avtomobílnoie Moskóvskoie Óbxtxestvo), empresa automobilística russa
 Amo o propietari